

Cinema 
 Chariot - film del 2013 diretto da Brad Osborne

Guerra 
 Chariot – mezzo d'assalto subacqueo sviluppato dalla Royal Navy durante la seconda guerra mondiale

Musica 
 Chariot Records – casa discografica 
 The Chariot – gruppo musicale christian metal statunitense
 Chariot – singolo di Petula Clark del 1962, anche noto nella sua cover in lingua inglese intitolata I Will Follow Him
 Chariot – album di Siobhan Macgowan del 1998
 Chariot – album di Gavin DeGraw del 2003
 Chariot – singolo di Gavin DeGraw del 2003
 Chariot – singolo dei The Cat Empire del 2004

Persone 
 Caroline Chariot-Dayez – pittrice belga

Storia 
 Operazione Chariot – incursione britannica su Saint-Nazaire durante la Seconda guerra mondiale